Amerikai Egyesült Államok
Whitmore (Kalifornia)
Whitmore (Ohio)
Whitmore Village (Hawaii)
Whitmore Lake (Michigan)